Fra Anto Batinić (Ponir kod Uskoplja, 1962.) je svećenik franjevačke provincije Bosna Srebrena, književnik i novinar. Trenutačno je župnik u njemačkom gradu Wirgesu.

Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a diplomirao je na KBF u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1988. godine.

Bio je jedan od istaknutijih novinara i urednika mjesečnika Svjetlo riječi, te je zaslužan za njegovo izlaženje tijekom rata u BiH. Nakon rata odlazi u Njemačku točnije Frankfurt na Majni gdje uređuje list hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj Živa zajednica (1994. – 2002.)

Djela 

 Dijasporske godine, članci (Frankfurt, 2002.)

Izvori 

Franjevci (biografije)
Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine

Životopisi, Uskoplje